Слив'янка — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим
 Слив'янка — алкогольний напій, що виготовляється із слив